Zorita steht für:

 Zorita (Cáceres), Ortschaft in Spanien
 Zorita (Band), niederländische Popband
 Zorita (Tänzerin) (Kathryn Boyd; 1915–2001), US-amerikanische Burlesquetänzerin
 Río Zorita, spanischer Nebenfluss des Oca

Zorita ist der Familienname folgender Personen:

 Nicasio Zorita, spanischer Komponist